Il doppio maschile del Kremlin Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Serhij Stachovs'kyj e Potito Starace erano i campioni uscenti, ma hanno deciso di non partecipare quest'anno.

Pablo Cuevas e Marcel Granollers hanno battuto in finale František Čermák e Michal Mertiňák, con il punteggio di 4-6, 7-5, [10-8].

Teste di serie

 František Čermák /  Michal Mertiňák (finale)
 Eric Butorac /  Rajeev Ram (semifinali)

  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (campioni) 
  Ross Hutchins /  Horia Tecău (primo turno)

Tabellone

Parte alta

Collegamenti esterni
 

Kremlin Cup 2009
ATP World Tour 2009